Zora är ett släkte av spindlar som beskrevs av Carl Ludwig Koch 1847. Zora ingår i familjen taggfotsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Taggfotsspindlar
Zora